Чемпионат Европы по кроссу 2008 года прошёл 14 декабря в Брюсселе, столице Бельгии. Были разыграны 12 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов, 4 — среди молодёжи (спортсменов до 23 лет) и 4 — у юниоров.

На старт вышли 468 атлетов из 32 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из забегов. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников.

Результаты

Мужчины. 10 км 
Сергей Лебедь с Украины стал восьмикратным чемпионом Европы по кроссу.

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 8 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Мужчины. 8 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Женщины. 6 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 4 км 
В забеге среди юниорок впервые в истории чемпионатов Европы по кроссу сборная Великобритании в полном составе заняла первые шесть мест в личном первенстве.

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 12 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2008 года
Спорт в Бельгии в 2008 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Бельгии
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
События 14 декабря
кросс
Чемпионаты Европы в Бельгии